Эрнст Майер (; 10 июля 1887, Просткен — 2 февраля 1930, Потсдам) — деятель немецкого социал-демократического и коммунистического движения, один из создателей Коммунистической партии Германии, экономист и философ.

Биография 

Родился в Просткене, Восточная Пруссия, в религиозной рабочей семье. Изучал экономику, психологию и философию в Кёнигсбергском университете.

В 1908 вступил в Социал-демократическую партию Германии. Работал в редакции центральной социал-демократической газеты «Форвертс», по инициативе Гуго Гаазе с 1913 был её политическим редактором. Во время Первой мировой войны входил в левое крыло СДП, близко дружил с Лео Йогихесом. Участвовал в создании группы «Спартак», писал статьи и листовки «Союза Спартака»; будучи единственным членом Союза в редакции «Форвертс», боролся с линией её большинства в поддержку империалистической войны, за что 15 апреля 1915 был исключён из редакции.

Вместе с Бертой Тальгеймер был делегатом от Союза Спартака на Циммервельдской международной конференции социалистов (1915), один из пяти участников от Германии. Майер и Тальгеймер не подписали резолюции Циммервальдской Левой, направленной на разрыв революционных социалистов с реформистами. Участвовал также в Кинтальской конференции в 1916. В 1918 работал в советском полпредстве в Берлине.

После создания Коммунистической партии Германии вошёл в состав её Центрального комитета. В годы Революции 1918—1919 член редакции газеты Роте Фане — центрального органа КПГ. В августе 1921 на съезде КПГ выступил с центральным докладом, что говорит о его высокой позиции среди лидеров КПГ. Член ЦК компартии Германии в 1919—1923, 1927—1928 годы (после 1923 отстранён от руководства ультралевой группой Рут Фишер и Аркадия Маслова). Член политбюро ЦК, председатель Политбюро ЦК в феврале 1921 — январе 1923.

Летом 1920 участвовал во Втором конгрессе Коминтерна в Москве. 7 августа 1920 избран кандидатом в члены Исполкома Коминтерна, а также членом Малого бюро ИККИ, 17 августа 1921 вошёл в состав Кооперативной секции (комиссии) ИККИ, в сентябре 1921 — в Подкомиссию по вопросу о международном займе. В 1922 вернулся в Москву, участвовал в Четвёртом конгрессе Коминтерна.

В 1921 избран депутатом от КПГ в прусский ландтаг.

С 1922 муж Розы Левине, вдовы Евгения Левине.

Весной 1926 участвовал в Шестом расширенном пленуме ИККИ, а в ноябре того же года — в Седьмом расширенном пленуме. В этот период он уже подвергся серьёзной критике по германскому вопросу (в частности, вместе с Артуром Эвертом и Герхардом Эйслером выступал за сотрудничестве с СДПГ).

В 1928 активно выступил против линии Эрнста Тельмана. На 12 съезде КПГ в июне 1929 был снят со всех партийных постов.

Зимой 1929—1930 слёг в больницу с приступом пневмонии, вызванной давним туберкулёзом. Умер в Потсдаме 2 февраля 1930 в возрасте 43 лет.

Отзывы современников 
Товарищ Майера Пауль Фрёлих охарактеризовал его как «очень хладнокровный, трезвый и осторожный мыслитель».

Лев Троцкий писал: Игра Сталина—Бухарина привела уже к тому, что руководство германской компартией попало целиком в руки архиправой группы Эрнста Майера. Майер является заведомым оппортунистом — представителем подлинного «социал-демократического уклона». Никакой серьёзной связи с рабочими массами у Майера никогда не было. Это — типично верхушечный бюрократ, которых в Германии много. Майер в Циммервальде шёл с Мартовым и Аксельродом против Ленина. Майера сняли с германского ЦК ещё при Ленине. Майер интриговал в 1922 году против партии вместе с «известным» Фрисландом, перебежавшим затем открыто на сторону социал-демократов. Майер в 1922 году плёлся в хвосте социал-демократии в вопросе о кампании по поводу убийства Ратенау. К Майеру полны недоверия рабочие-коммунисты. Майер в 1926 году во время VI расширенного ИККИ в Москве вызывающе заявил: «Не я иду к ЦК, а ЦК идёт ко мне».

Примечания

Ссылки 
 Адибеков Г. М., Шахназарова Э. Н., Шириня К. К. Организационная структура Коминтерна. 1919—1943.
 Branko M. Lazić, Milorad M. Drachkovitch. Biographical dictionary of the Comintern. Hoover Institution, 1986.
 Архив Троцкого. Том 1.

Председатели Коммунистической партии Германии
Члены Социал-демократической партии Германии
Марксисты
Члены Исполкома Коминтерна
Умершие от пневмонии
Депутаты прусского ландтага